Коро́вий грот (; также Коро́вья пеще́ра, Туар-Коба, Туар-Хоба) — грот в Бахчисарайском районе Крыма. Объект туризма.

Название восходит к крымско-татарскому Туар-Коба, что дословно переводится как Коровья пещера. В жаркую или влажную погоду пастухи загоняли в пещеру скот, пасшийся на яйле.

Коровий грот находится в южной части горного массива Бойка (Крымские горы) на Четвёртом утёсе (мысе) в верховьях Большого Крымского каньона. Имеет один вход, открытый в сторону каньона. Пещера сухая. Глубина пещеры — около 10 м. Грот имеет эоловое происхождение и сложен розово-красным слоистым известняком.

Тропа к гроту удобна и практически безопасна, хоть и проходит по карнизу скалистого обрыва. Грот используется для временных стоянок туристов для отдыха и ночлега. Путешественник Иван Пузанов считает пещеру удобным местом для ночёвки, так «костёр, расположенный у входа будет хорошо греть всю ночь». В гроте может разместиться 1-2 палатки.

Примечания

Ссылки 
 Коровья пещера (Коровий грот, Туар-Коба)

Пещеры Крыма
Большой каньон Крыма
Гроты